У 2019-му, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, перемогла в ньому Сімона Халеп, але цього року вона знялася через травму литки. 

Серена Вільямс намагалася зрівнятися з  Маргарет Корт за кількістю виграних мейджорів (24), але змушена була через травму припинити гру в матчі першого кола проти Олександри Саснович. 

Ешлі Барті та Аріна Соболенко боролися за право називатися першою ракеткою світу. Барті зберегла це право за собою, добравшись до півфіналу. В іншому разі Соболенко могла б стати першою ракеткою світу, вигравши турнір.

Перемогла в турнірі австралійка Ешлі Барті, здолавши в фіналі Кароліну Плішкову з рахунком 6–3, 6–7(4–7), 6–3. Для Ешлі це другий виграний мейджор.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова та Леся Цуренко.

У першому колі Костюк виграла у нідерландки Кікі Бертенс, Світоліна перемогла бельгійку Алісон ван Ейтванк. Цуренко знялася перед матчем першого кола, а Козлова поступилася білорусці Вікторії Азаренко.

У другому колі Костюк поступилася Анастасії Севастовій із Латвії, а Світоліна — Магді Лінетт з Польщі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Сіяні
Наведено список тенісисток, які отримали номери посіву на основі рейтингу від 21 червня 2021. Очки в таблиці відповідають 28 червня 2021.

†Тенісистка не кваліфікувалася в 2019. Відповідно, вирахувано очки з найкращих 16-ти за період.

Знялися з турніру 
Наступні тенісистки були б сіяними, але знялися перед початком турніру.

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди
Наступні тенісистки отримали окреме запрошення  до основної сітки.

Відібралися

Щасливі лузерки

Захищений рейтинг

Знялися

Посилання 

Women's Singles